Жиряков, Степан Михайлович, российский государственный и общественно - политический деятель, организатор горного производства. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Заслуженный работник горнодобывающей промышленности Читинской области.

Биография 
Из коренных забайкальцев, которых до сих пор называют гуранами. Потомственный горняк. Прадед и дед по материнской линии — Рюмкины Яков Михайлович и Иван Яковлевич, были из забайкальских казаков и трудились на приисках и в старательских артелях Забайкалья, а отец — Жиряков Михаил Фёдорович и его брат Степан Фёдорович, работали в Дарасунском руднике и Завитинском литиевом рудоуправлении — впоследствии Забайкальский горно-обогатительный комбинат Министерства среднего машиностроения СССР (ныне ГК «Росатом»), мать — Дубинина Софья Ивановна, работала на том же предприятии старшим экономистом отдела рабочего снабжения.

Родился в п.г.т. Первомайский, Шилкинский район, Читинская область (ныне Забайкальский край). В 1966 года окончил Первомайскую среднюю школу № 2. В этом же году начал свою трудовую деятельность учеником слесаря КИПиА на Забайкальском горно-обогатительном комбинате. В 1967 году поступил на металлургический факультет Иркутского политехнического института на специальность «Автоматизация металлургического производства». С апреля 1969 года работал инженером проблемной лаборатории обогащения полезных ископаемых этого факультета. Успешно совмещая учебу с работой, в 1972 году окончил институт и по направлению Управления кадров Министерства среднего машиностроения СССР продолжил работу на комбинате, сначала инженером в цехе КИПиА, затем с января 1974 года на обогатительной фабрике — мастером технологической смены, начальником отделения обезвоживания, начальником главного корпуса.  Был награждён Министерством и ЦК профсоюза нагрудными знаками трудового отличия «Победитель социалистического соревнования» (1978, 1979 и 1980 г.г.).  Отработав в общей сложности на обогатительной фабрике (цех с особо вредными условиями труда) более 10 лет, в ноябре 1981 года был избран председателем объединенного профсоюзного комитета № 112 Забайкальского ГОКа и делегатом Съезда профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.

В 1983 году уже заочно вновь окончил Иркутский политехнический институт по специальности горный инженер-обогатитель.

В мае 1986 года приказом Министерства назначен директором вновь созданного Алтагачанского рудоуправления ЗабГОКа для организации строительства, согласно совместному Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, крупного горного предприятия на Этыкинском редкометальном месторождении и при нём нового города Забайкалья — Золотореченск в Оловяннинском районе. К 1989 году был построен благоустроенный посёлок городского типа, в котором проживало 7,5 тыс. человек, на месторождении работал горный участок по вскрыше  карьера и добыче руды, сезонный обогатительный участок по выпуску тантал-ниобиевого концентрата, геологоразведочная партия, строились опытная обогатительная фабрика и другие объекты будущей промплощадки ГОКа. Была создана мощная инженерная и развитая транспортная инфраструктуры. Но в 1992 году, после развала СССР, было прекращено финансирование строительства, горно-подготовительных и геологоразведочных работ, задачи и объёмы работы рудоуправления резко уменьшились, горный и обогатительный участки ликвидированы и начались массовые сокращения персонала и отток населения посёлка.

В 1994 году приглашен на работу в ОАО «Забайкалзолото» главным инженером, а в 1996 году стал генеральным директором этого предприятия и его основной задачей было сохранение действующим Дарасунского рудника и привлечение инвестиций в его реконструкцию.  С 2000 года, после реорганизации и реструктуризации для этого ОАО «Забайкалзолото» в ООО "Горно-обогатительный комбинат "Дарасунзолото",  работал его генеральным директором. В 2001 году удалось не только привлечь внимание инвесторов, но и решить окончательно вопрос о приходе инвестора. В июле 2002 года занял должность директора Читинского представительства ООО "Дарасунский рудник", созданного инвесторами на базе ООО "ГОК "Дарасунзолото", и занимался вопросами реконструкции рудника до его запуска в работу в 2004 году. В 2004 года стал директором Читинского представительства ООО «Руссдрагмет» компании HIGHLAND GOLD MINING Ltd, которая инвестировала, кроме реконструкции Дарасунского рудника, работу по проектированию и строительству рудника Ново-Широкинский, который был запущен в работу в 2010 году. В его обязанности так же входило, кроме координации работ на Ново-Широкинском руднике, решение вопросов по организации геологоразведочных и предпроектных работ на Любавинском рудном поле и на Тасеевском месторождении. 

В июне 2010 года избран на должность Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края. В декабре 2011 года избирается депутатом Государственной Думы шестого созыва РФ по краевому списку партии «Единая Россия», но переуступает свой мандат народному артисту СССР И. Д. Кобзону и продолжает работать Председателем Законодательного Собрания края.

С 16 октября 2013 года член Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представитель от Законодательного Собрания Забайкальского края. С марта 2016 года — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации С. М. Жирякову объявлена Благодарность за активное участие в законопроектной деятельности и развитии парламентаризма.

По итогам выборов 9 сентября 2018 года был вновь избран в Законодательное Собрание Забайкальского края третьего созыва, но так как не стал слагать с себя полномочия сенатора не совместимые со статусом депутата Законодательного собрания, то согласно законодательству потерял мандат депутата Законодательного собрания Забайкальского края и лишился права быть переизбранным и представлять в дальнейшем (с 08.10.2018 г.) орган законодательной власти края в Совете Федерации.

Решением Совета палаты от 25 сентября 2018 года заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Жиряков Степан Михайлович награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства.

Третьего декабря 2018 года Жиряков С.М. назначен советником генерального директора АО "Атомредметзолото" - уранового холдинга Государственной корпорации РФ "РОСАТОМ", уволился в июле 2020 года.

Семейное положение: женат (1970 г.), супруга Жирякова Елена Витальевна (1950 г.), дочь  Юлия (1972 г.), юрист, сын Андрей (1974 г.), горный инженер-обогатитель, кандидат технических наук. Есть внуки.

Общественно-политическая деятельность 
С 1983 года избирался депутатом поселковых и районных Советов, в 1990 году на альтернативной основе из четырёх кандидатов жителями п. Золотореченск и с. Турга избран депутатом Читинского областного Совета народных депутатов (1990—1992) (11), в котором был избран председателем Комитета по конверсии предприятий ВПК и членом Малого Совета. В 2004 году избирается депутатом Читинской областной Думы, работает там на не освобождённой основе председателем комитета по экономической политике. Затем, в октябре 2008 года избирается так же на не освобождённой основе депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края и заместителем председателя комитета по бюджетной политике, в июне 2010 избран Председателем Законодательного собрания(12) первого созыва. В 2004 году входит в состав регионального политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», в мае 2009 года избирается Секретарём регионального отделения партии, а в  сентябре 2010 года на 12 съезде партии — членом Генерального Совета партии «Единая Россия». Будучи Секретарём Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатом Законодательного собрания продолжал заниматься продвижением проектов по освоению месторождений полезных ископаемых юго-востока Забайкальского края. В марте 2010 года на партийной межрегиональной конференции в Красноярске и Новосибирске  Сибирского федерального округа, с участием Председателя партии «Единая Россия», Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, делегация Забайкальского регионального отделения партии докладывала о перспективах освоения этих  месторождений. В результате, уже в ходе конференции Председателем  Правительства Владимиром Путиным было принято решение  о государственно-частном партнёрстве по строительству к ним железнодорожной ветки «Нарын — Лугокан». В 2012 году  закончено строительство железной дороги от ж.д. станции Борзя до станции Тайна и прирельсовый базы Быстринского горно-обогатительного комбината в Газимуро-Заводском районе. 

Возглавляя представительство ООО «Руссдрагмет», участвовал в социальных проектах и благотворительных программах, на которые инвесторами по его предложениям направлено около 190 миллионов рублей, в том числе на обустройство Читинского Кафедрального Собора во имя Казанской иконы Божией Матери(7). За активное участие в строительстве Кафедрального Собора в 2005 году архиепископом Читинским и Забайкальским   Евстафием награждён Архиерейской Грамотой и Памятной настольной медалью. 

Как депутат и Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края первого созыва внес значительный вклад в становление его работы, а также в создание и совершенствование региональной законодательной базы нового субъекта Российской Федерации — Забайкальского края(12). Выступал с законотворческими инициативами направленными на социальное, экономическое, культурное развитие региона и муниципальных образований, поддержки инвестиционной деятельности, создание условий для развития промышленных предприятий и агропромышленного комплекса. Большое внимание уделял взаимодействию с Губернатором и Правительством Забайкальского края, организации сотрудничества комитетов Законодательного Собрания с краевыми министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, общественными организациями и гражданами.

В 2010 году решением Ассоциации "Сибирское соглашение" удостоен звания "Кавалер Золотого Почётного знака «Достояние Сибири» в номинации «Государство и общество» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие регионов Сибири и активную гражданскую позицию.

Работая с октября 2013 года в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию занимался вопросами законодательного обеспечения недропользования и экологии. По инициативе Жирякова данным профильным Комитетом проведён в Совете Федерации ряд совещаний и «круглых столов» по данной тематике, в том числе по проблемам добычи урана Приаргунским производственным горно-химическим объединением и строительства там нового рудника №6. В итоге удалось добиться бюджетного финансирования в 2018-2019 г.г. его строительства.  

В 2016 году в составе рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации участвовал в подготовке доклада на заседание Госсовета по состоянию в РФ экологии и охраны окружающей среды. На основании Указа Президента Российской Федерации  работал в  Межведомственной комиссии по экологической безопасности Совета Безопасности РФ в качестве заместителя председателя этой комиссии. 

Решениями Совета палаты был назначен руководителем групп сотрудничества Совета Федерации с парламентом Лаосской Народно-Демократической Республики и с Сенатом Королевства Камбоджа, в этом качестве встречался с руководством этих стран и их парламентов. Так же был руководителем делегаций Совета Федерации и Федерального Собрания РФ в Ассамблее Азиатских парламентов (АПА) и выступал на  её пленарных заседаний. Состоял в других рабочих группах по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами других стран, в частности с Всекитайским Собранием Народных Представителей КНР и Великим Государственным Хуралом Монголии, член правления Российского Общества друзей  Монголии. В марте 2018 года награждён высшей наградой Общества дружбы "Монголия-Россия"  орденом "Золотая звезда  дружбы» за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества Монголии и России, взаимопонимания и дружбы народов братских стран. 

В феврале 2018 года Жирякову объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства(18). 

Распоряжением председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко от 07.12.2018 г.  Жиряков  С.М. назначен членом  Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

В течение ряда лет был Президентом Ассоциации конного спорта Забайкальского края, при этом удалось решить вопрос её аккредитации в Федерации конного спорта РФ и получить статус региональной федерации конного спорта.  Член Правления Ассоциации "Забайкальское землячество в Москве", член Оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля.

Действительный член (академик) Международной академии наук экологической безопасности (МАНЭБ), член-корреспондент Российской академии горных наук (РАГН).

Награды и звания

Медали:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017 г.);
 «Совет Федерации. 20 лет» (2013 г.);
 «За содействие», Следственный Комитет РФ, (2013 г.);
 «За вклад в развитие атомной отрасли» I и II cтепени, Госкорпорация «Росатом», (2018 г., 2016 г.);
 «За заслуги перед Читинской областью» (2008 г.);
 «Знак Почёта», Законодательное собрание Забайкальского края, (2013 г.);
 «За укрепление дружбы народов», Забайкальский край, (2018 г.);
"Совет Федерации. 25 лет", (2019 г.);
"75 лет атомной отрасли России", Госкорпорация "Росатом", (2020 г.)

Нагрудные знаки трудового отличия:

 «Шахтёрская слава» I, II и III степени (2001, 1991, 1987 гг.);
 «Почётный горняк» (1997 г.);
 «Ветеран отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» (2008 г.);
 «Ветеран атомной энергетики и промышленности», Госкорпорация «Росатом», (2010 г.);
 «За усердие на благо Читинской области» (2006 г.);
 «За усердие на благо Забайкальского края» (2012 г.);
 «За вклад в развитие Забайкальского края», Законодательное собрание Забайкальского края, (2018).

Орден:

 «Полярная звезда», Указ №53265  Президента  Монголии Ц. Элбэгдоржа, (2014 г.)
Звание:

 «Заслуженный работник горнодобывающей промышленности Читинской области» (2005 г.)
"Заслуженный пенсионер Уранового холдинга АО "Атомредметзолото" (2020 г.)

Примечания

Источники 
 1. Экологические проблемы и новые технологии комплексной переработки минерального сырья. Международное совещание/Министерство образования РФ, ЧитГТУ/Издательство ПКЦ «Альтекс»/Москва/2002/стр.67;
 2. Дорогами созидания/Васин Ю. Я./НПЦ «Технограф»/Фабрика офсетной печати/Обнинск/2003г/Книга 1/cтр.113/Книга 2/стр.123, 129/;
 3. Байкальский экономический форум. Сборник докладов и рекомендаций. Книга 2/ Чита/ 2003/стр.38;
 4. Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Специальный выпуск. т.9, № 6/Cанкт-Петербург- Чита/ 2004/стр.151;
 5. Сибиряки. Золотой фонд Сибири./ ООО Издательский дом «Акма»/Иркутск/2008 г./стр.15;
 6. История и география Тунгокоченского района/Администрация Тунгокоченского района/Издательство «Поиск»/ Чита/2008 г./стр.76,371,373;
 7. Духовная летопись Забайкалья / Издатель Читинская и Забайкальская Епархия/типография Екатеринбургской епархии/ Екатеринбург/2009 г./стр.211;
 8. Атомный век. Хроника и фотографии/ Историко-литературное издание/Атом-пресса/ООО «УП Принт»/2010 г./ стр.13,140,318;
 9. Газимуро-Заводской район Забайкальского края/Читинский государственный университет/Администрация муниципального образования «Газимуро-Заводской район»/ООО «Экспресс-издательство»/Чита/2011 г./ стр.97,205;
 10. Правительственная телеграмма, уведомление об избрании депутатом Государственной Думы ФС РФ шестого созыва/Председатель ЦИК России В. Е. Чуров/09.12.2011 г./№ 07-16/9457;
 11. Малая энциклопедия Забайкалья. Власть и общество/Российская академия образования. Министерство образования и науки Российской Федерации/ Правительство Забайкальского края/Издательская фирма «Наука»/Новосибирск/2012 г./ стр.289,333;
 12. С пользой для России, на благо земляков. Деятельность Законодательного собрания Забайкальского края первого созыва (2008—2013)/аппарат Законодательного собрания/ООО «Экспресс-издательство»/ Чита/2013 г./стр.2;
 13. Парламентская газета на Дальнем востоке/Издательский дом «Восток России»/ООО «Типография Полиграфия»/Владивосток /2013 г. стр.56;
 14. "Вестник Совета Федерации/№ 6-7/аппарат Совета Федерации/ Москва/2015 г.-стр.100;
 15. Сырьевая база атомной промышленности. События, люди, достижения./ Ю. В. Нестеров, Н. Н. Петрухин/Атомредметзолото/ ООО"ПаисТ"/Москва/2010 г./стр.154,165, 167.;
 16. Вестник Совета Федерации № 7/146/аппарат Совета Федерации/Москва/2016 г./стр.62;
 17.Редкие земли № 2(7)/Москва/ООО «Де Ай»/Можайский полиграфический комбинат/ 2016 г./стр.150;
 18. Благодарность Правительства Российской Федерации/ Распоряжение Правительства Российской Федерации/17.06.2016 г./№ 1245-р;
 19. Вестник Совета Федерации № 6-7/154-5/аппарат Совета Федерации/Москва/2017 г./стр.70, стр.138;
 20. Вестник Совета Федераци № 8/156/аппарат Совета Федерации/Москва/2017 г./стр.54;
 21. Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»/ 02.11.2017 г./№ 531;
 22. Вестник Совета Федерации № 3/161/аппарат Совета Федерации/ Москва/2018 г./ стр.54.
23. Создание и развитие минерально-сырьевой базы отечественной атомной отрасли. /Ю.В. Нестеров, Н.П. Петрухин/АО "Атомредметзолото/ООО "Атлант - С"/ Москва/2017/стр.174, 177-179.
24. История уранодобычи. 75. /Н.П. Петрухин /АРМЗ. Росатом/ Москва/ 2020/ стр.147-168.

Ссылки 
 Степан Жиряков на сайте Совета Федерации
 Степан Жиряков профиль на сайте Партии «Единая Россия»
 Степан Жиряков профиль в журнале «Экологический парламентский бюллетень»
 Степан Жиряков на официальном сайте Законодательного Собрания Забайкальского края
 Степан Жиряков на официальном сайте Забайкальского регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия»
 Степан Жиряков в рубрике Персона ТАСС
 Степан Жиряков на сайте Парламентская газета
 Степан Жиряков в публикациях официального новостного ресурса Госновости. РФ
 Степан Жиряков на официальном сайте Законодательного Собрания Забайкальского края
 Степан Жиряков на официальном сайте Забайкальского регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
 Степан Жиряков в рубрике Персона ТАСС
 Степан Жиряков на сайте Парламентская газета
 Степан Жиряков в публикациях официального новостного ресурса Госновости. РФ

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края
Члены Совета Федерации России (с 2000)